Фридрих Казимир:

 Фридрих Казимир (1650—1698) — герцог Курляндии и Семигалии.
 Фридрих Казимир Цешинский (1541/1542—1571) — князь цешинский.